Абдиев:
 Абдиев, Гайрат Эргашевич (род. 1983) — узбекский политический деятель.
 Абдиев, Тууганбай (1937—2008) — советский и киргизский поэт.